Ронсевальское сражение:
 битва 778 года между франками и басками
 сражение 824 года между франками с одной стороны и басками и маврами с другой
 сражение 1813 года между французами с одной стороны и англичанами и португальцами с другой